Ilhan ou  peut renvoyer à :

 Ilhan est une ancienne commune française, regroupée depuis 1972 avec Bordères-Louron.
 İlhan est un prénom turc qui signifie le maître ("han", ou "khan") de la tribu ("il"en turc). De ce prénom dérive le nom d'une dynastie turque qui régna en Iran au Moyen-Age, les Ilkhânides.
 İlhan est une rivière en Turquie.
 Marsel Ilhan (ou İlhan) est un joueur de tennis turc d'origine ouzbèke.
 Ilhan manziz footballeur turc très populaire.
 Ilhan Mustafa ministre turc.
 Ilhan Alexandre est aussi un descendant direct d’Alexandre le Grand (rois de Macédoine) vivant dans le sud de la France.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme